— японский писатель; журналист. Лауреат премий Оэ и Мисимы.

Жизнь и творчество 
Родился в Лос-Анджелесе. Среднее образование получил в Йокогаме, затем - в Токио. Окончил филологический факультет Университета Васэда (по специальности искусствоведение). Работал журналистом в газете «Санкэй симбун». После увольнения в 1991 году, в 1991-1992 гг. и 1994-1995 гг. на свои средства продолжал образование в Мексике (в Мехико). В период с 1996 по 2000 гг. работал переводчиком субтитров к кинофильмам под началом Наоко Оты. Как писатель дебютировал с рассказом «Последний вздох» (премия журнала «Бунгэй») в 1997 году. В 2000 году его «Проснись, поют сирены» получило премию Мисимы, а «Песочная планета» в 2002 году вошла в шортлист премии Акутагавы. В 2003 году сочинение «Плеймейкер» было удостоено премии Номы для дебютантов. Начиная с того же года (до 2006), Хосино стал работать ассистентом в аспирантуре Университета Васэда на кафедре искусствоведения. В 2007 году рассказ писателя «Кабинет диагностики растений» вновь выдвигался на премию Акутагавы. После присуждения премии другому автору Хосино публично заявил о том, что вырос уже из «начинающих писателей», на которых и ориентирована премия Акутагавы, от дальнейшего участия в её конкурсе отказался, и более того сам вошёл в состав жюри литературных премий для дебютантов журналов «Субару» (в 2007 году) и «Синтё» (в 2010). В 2011 году за произведение «Я это, я» был награждён премией Оэ.

Избранные сочинения 
 Последний вздох (最後の吐息, 1997)
 S/M (嫐嬲, 1999)
 Милонга тающей луны (溶けた月のためのミロンガ, 1999)
 Проснись, поют сирены (目覚めよと人魚は歌う, 2000)
 Онсэн одиночества (毒身温泉, 2002)
 Плеймейкер (ファンタジスタ, 2002)
 Песочная планета (砂の惑星, 2002)
 Кабинет диагностики растений (植物診断室, 2007)
 Мугэндо (無間道, 2007)
 Сэппуку (切腹, 2007)
 Я это, я (俺俺, 2010)

Ссылки 
Официальный сайт
О произведениях писателя, выдвигавшихся на премию Акутагавы

Писатели Японии
Японские писатели
Лауреаты премии Оэ